Rózsa József (1893–1968) ifjúsági író, tanár
 Rózsa József (1929) közgazdász
 Rózsa József (1969) labdarúgó-játékvezető